Skate kan syfta på:

 Skate – en mindre, utstickande del av en socken som låg i ett annat härad eller län än socknens huvuddel
 Skate (längdskidåkning) – en åkteknik inom längdåkning
 Skate (artist) – en amerikansk rappare
 Skate (datorspel) – ett datorspel från 2007
 Skateboard – en sport när surfare ville åka på marken